Artvin, törökországi tartomány
 Artvin, az azonos nevű török tartomány egyik körzete
 Artvin, az azonos nevű török tartomány székhelye